Симптом Ровзинга — симптом аппендицита.

Методика 
Собранными вместе пальцами левой руки надавливают на переднюю стенку живота, соответственно месту расположения нисходящей ободочной кишки; не отнимая левой руки, пальцами правой надавливают на вышележащий участок нисходящей ободочной кишки; симптом считается положительным, если при надавливании правой рукой возникает или усиливается боль в правой подвздошной области

Назван в честь Нильса Ровсинга (1862—1927), датского хирурга

Ссылки 
Симптом Ровсинга - симптом острого аппендицита

Симптомы хирургических болезней